

Андроново — село, Кобринський район, Берестейська область

Андроново — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Андроново — село, Гагарінський район, Смоленська область
 Андроново — село, Тюменцевський район, Алтайський край
 Андроново — село, Ужурський район, Красноярський край, дало назву Андроновській культурі

Див. також 
 Андроновка
 Андронов